Osoby o tym nazwisku:
 Jaroslav Stránský – czechosłowacki hokeista, olimpijczyk
 Jerzy (Stránský) – prawosławny duchowny
 Pavel Benedikt Stránský – starokatolicki duchowny